Le Bois (Savoie)
ook:
Le Bois-Hellain,  Eure
Le Bois-Plage-en-Ré, Charente-Maritime  
Le Bois-Robert, Seine-Maritime 
Le Bois-d'Oingt,  Rhône

gemeenten met de naam Bois